In 2008 werd het 89ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 12 januari tot 27 april. ABC werd voor de vijftigste keer kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de competitie.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

 (1): ASSU kreeg zes strafpunten wegens het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de competitie.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2008